Lo strumento è un mezzo atto a svolgere varie attività: un'arte, un mestiere, una misura. Lo strumento in genere aiuta l'uomo al conseguimento di un qualcosa, in base al suo utilizzo.

 In generale: Attrezzo
Casi e significati particolari:
Strumento di misura per la misura di grandezze
Strumento musicale per produrre un suono
Strumento ottico per l'osservazione dei fenomeni